Na Białorusi
 Skuraty – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie iwacewickim
 Skuraty – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim
 Skuraty – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim
 Skuraty – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim
 Skuraty – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Radziuki.